Burth ist der Familienname folgender Personen:

 Jürg Burth, deutscher Tänzer und Choreograph
 Thomas Burth (1934–2000), deutscher Autor
 Willi Burth (1904–2001), deutscher Kinopionier